Gazelle – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Siskiyou
 Gazelle – półwysep na wyspie Nowa Brytania
 Gazelle – trick na deskorolce
 Gazelle – marka rowerowa
 Gazelle – japońska firma robiąca gry komputerowe na automaty
 Aérospatiale Gazelle – francuski śmigłowiec wielozadaniowy
 Gazelle - niemieckie lekkie krążowniki
 USS Gazelle - okręty US Navy
 ABM-3 Gazelle - radziecki pocisk antybalistyczny